Antônio Barbosa de Castro é um político brasileiro, ex-prefeito do município de Itueta, no interior do estado de Minas Gerais.

Foi o primeiro prefeito eleito após a emancipação política da cidade, decretada em 27 de dezembro de 1948. Venceu a primeira eleição municipal, realizada em 19 de março de 1949, ocupando o cargo durante três mandatos (dois consecutivos): de 1949 a 1955, 1955 a 1959 e 1963 a 1967. Durante seu primeiro mandato foi criado o distrito de Quatituba, através da lei nº 1.039, de 12 de dezembro de 1953.

Ver também 
 Lista de prefeitos de Itueta
 Política do Brasil

Ligações externas 
 Prefeitura de Itueta
 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG)

Prefeitos de Itueta